Nadezhda (Надежда, ISO 9: Nadežda) es un nombre de pila eslavo. Significa esperanza en ruso y en otros idiomas eslavos. Tiene el diminutivo de Nadia. Es el nombre de:

 Nadezhda Krúpskaya (1869-1939), reconocida figura del Partido Comunista de la Unión Soviética y esposa de Lenin.
Nadezhda Pavlova (n. 1956), bailarina de ballet.
Nadezhda Gracheva (n. 1969), bailarina de ballet.
 Nadezhda Petrova (n. 1982), jugadora de tenis.
 Nadezhda Petrova personaje del cuento Una Bromita de Anton Chejov

Puede referirse también a:
 Lada Nadezhda, un modelo de monovolumen;
 Nadezhda (Sarata), una localidad del raión de Sarata, en Ucrania.

Nombres eslavos
Nombres femeninos